Ketou – tradycyjny chiński czołobitny pokłon
 Kétou – miasto w Beninie